Цяця — іграшка (переважно в дитячому мовленні).
 Цяця — розмовне слово, що вживається в значенні «розумник, розумниця».
 Цяця — розмовне позначення вродливої жінки, красуні.
 Цяця — розмовне іронічне позначення поважної значної особи (синонім — «цабе»).
 Велика цяця — поважна, впливова особа.
 Невелика цяця — про того, чиї претензії не відповідають його справжнім достоїнствам, хто не має підстав на шану.

Топонім 

 Цяця — село у Волгоградській області Росії.
 Цяця — озеро у Волгоградській області Росії.

Див. також 
 Цаца